Garros ist der Familienname von:

 Christian Garros (1920–1988), französischer Jazz-Schlagzeuger
 Roland Garros (1888–1918), französischer Flugpionier und Jagdflieger im Ersten Weltkrieg